«Jaime Pérez» puede referirse a:
 Jaime Pérez de Aragón (12??-13??), político español.
 Jaime Pérez Colemán (1882-1964), político español.
 Jaime Pérez García de Aguiar (1930–2009), cronista español.
 Jaime Pérez Pacheco (19??-), político español.
 Jaime Pérez Renovales (1968-), jurista español.

 Jaime Pérez de Arce (1955-), economista chileno.
 Jaime Pérez (1928-2005), político uruguayo.